Грисуолд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грисуолд, Оскар (1886—1959) — генерал-лейтенант армии США, участник мировых войн.
 Грисуолд, Флоренс (1850—1937) — жительница города Олд-Лайм, штат Коннектикут, США, дом которой стал ядром художественной колонии Олд Лайм.